Sabel steht für:

 Sabel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sabel (Stepenitz), Zufluss der Stepenitz in Brandenburg
 Sabel (Burg Stargard), Ortsteil von Burg Stargard in Mecklenburg-Vorpommern
 Sabel (Dolgen), Ortsteil von Dolgen am See in Mecklenburg-Vorpommern
 Sabel (Bulgarien), Ortschaft im Westen Bulgariens